Villanueva puede referirse a:

Divisiones administrativas 

 Villanueva de la Sierra (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres, España.
 Villanueva de la Sierra (Zamora), localidad del municipio de Pías, provincia de Zamora, España.